Вулиця Доброво́льського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Добровольського — вулиця в місті Арциз.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Бердянськ.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Березівка.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Вознесенськ.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Горішні Плавні.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Довжанськ.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Донецьк.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Кодима.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Красилів.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Слов'янськ.
Вулиця Добровольського — вулиця в місті Шепетівка.

 Вулиця Добровольського — колишня назва вулиці Леоніда Каденюка у місті Кодима.
 Вулиця Добровольського — колишня назва вулиці Ярополка Шипеля у місті Коростень.
 Вулиця Добровольського — колишня назва вулиці Степана Чобану у місті Кропивницький.
 Вулиця Добровольського — колишня назва вулиці Євгена Маланюка у місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Добровольського — колишня назва Сінної вулиці в місті Черкаси.

Див. також 
Проспект Добровольського — проспект в місті Одеса.

Вулиці, названі на честь людей